|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Commonwealth Bank Tennis Classic) van 2007 vond plaats van 10 tot en met 16 september 2007 op het Indonesische eiland Bali. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Svetlana Koeznetsova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Jelena Janković bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, die haar eerste toernooi speelde sinds een jaar, in welke tijd zij het leven had geschonken aan een zoon, won de titel. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Slowaakse Daniela Hantuchová in drie sets. Davenport wist voor de tweede keer het toernooi van Bali op haar naam te schrijven. Het was haar 52e WTA-titel, de eerste sinds twee jaar.

De Nederlandse Elise Tamaëla, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lindsay Davenport en Corina Morariu had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Davenport speelde samen met Daniela Hantuchová – dit team bereikte de halve finale, maar liet verstek gaan wegens een blessure van Davenport.

Het eerste reekshoofd, Eléni Daniilídou en Jasmin Wöhr, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste Chinese duo Ji Chunmei en Sun Shengnan won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Jill Craybas en Natalie Grandin in twee sets. Het was voor beiden de eerste en enige WTA-titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bali 2007
Bali